Botànica: Estil (botànica), prolongament filiforme de l'ovari que sosté l'estigma 
 Estil o càlam (escriptura), instrument per escriure sobre superfícies toves o en pantalles tàctils
 Estil de vida, manera que viu una persona o un grup de persones
 Estil cognitiu, manera en què una persona determina com pensa i com tracta la informació 
 Estil lliure (piragüisme), disciplina del piragüisme d'estil acrobàtic Consisteix a realitzar maniobres tècniques i 
 Aparell de mesura: Gnòmon
 Art:
 Estil artístic
 Estil musical
 Estil literari, conjunt de trets de l'escriptura d'un autor que el defineixen i que el diferencien d'altres
 Estil arcaic, estil predominant a l'art de l'antiga Grècia des del segle VII aC, a la fi del període de formació 
 Estil chen, un dels estils principals de l'art marcial Tai-txi-txuan
 Estil ciclopi, mode de construcció primitiu fet a base de grans pedres que poden arribar a pesar algunes tones
 Estil cortesà de la pintura gòtica
 Estil galant, moviment que sorgeix cap al 1730 com a reacció a la complexitat de la música de l'últim Barroc 
 Estil geomètric, fase de l'art grec desenvolupada entre el 900 aC i el 700 aC
 Estil imperi, estil d'inicis del  d'arquitectura, mobles i decoració d'interiors del neoclassicisme 
 Estil Lluís XV, estil de decoració vigent entre 1720 i 1760, abans d'influenciar les arts de la seva època (Rococó)
 Estil Lluís XVI, contraposició a l'Estil Lluís XV (Rococó) del neoclassicisme 
 Estils pompeians Estils referits a la pintura de les parets de les cases de Pompeia del període comprès entre el final del  i l'any 79 
 Estil selvatà, forma de repartir la sardana
 Estil sever o estil arcaic, estil d'escultura grega corresponent a la primera meitat del segle V aC
 Estil tipogràfic, variació de disseny de les lletres tipogràfiques 
 Estil tipogràfic internacional o Estil Suís, estil de disseny gràfic desenvolupat a Suïssa a la dècada de 
 Estil xorigueresc, modalitat arquitectònica de l'època del barroc espanyol 
 Biografies: Frode Estil (Lierne, Noruega, 1972), esquiador de fons noruec
 Miscel·lània:
 Estil 9, canal privat català dedicat als estils de vida i produït per la societat limitada New Market Millenium 
 Llibre d'estil, document en què es fixen normes o pautes lingüístiques per estandarditzar les comunicacions en una organització